Attica o escrito Ática, puede hacer referencia a:

Topónimos

Grecia 
Ática, división administrativa de primer nivel.
 Ática, antigua prefectura establecida en 1883.
 Ática, antigua provincia.
 Ática, antiguo distrito electoral.

Estados Unidos

Estado de Indiana 
Attica, localidad del condado de Fountain.

Estado de Kansas 
Attica, localidad del condado de Harper.
 Attica, localidad del condado de Sedgwick.

Estado de Míchigan 
 Attica, localidad del condado de Lapeer.
 Attica, lugar designado por el censo en el condado de Lapeer.

Estado de Nueva York 
 Attica, localidad del condado de Wyoming.
 Prisión Estatal de Attica, centro correccional de máxima seguridad.
 Rebelión de Attica, motín que tuvo lugar en 1971.
 Attica, localidad del condado de Genesee.

Estado de Ohio 
 Attica, localidad del condado de Seneca.

Otros usos 
Attica, antigua discoteca de Madrid, España.
 Attica, película estadounidense de 1994 dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Samuel L. Jackson y Morgan Freeman.
 Attica, fabricante griego de automóviles.
 (1138) Attica, asteroide situado en el cinturón principal.